Por «calle de Jovellanos» o «calle Jovellanos» pueden conocerse, entre otras, las siguientes:
la calle Jovellanos de la ciudad española de Alicante;
la calle de Jovellanos de la ciudad española de Madrid; y
la calle Jovellanos de la ciudad española de Oviedo.